Badminton na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 – pokazowe zawody badmintonowe, który były rozgrywane podczas igrzysk w Seulu. Zawodnicy zmagali się na obiekcie Seoul National University Gymnasium. Rywalizowano w pięciu konkurencjach: singlu i deblu mężczyzn oraz kobiet, a także w mikście.

Klasyfikacja końcowa

Wyniki zawodów

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 World Badminton 16 (1988) (4) str. 21-23
 Badminton-Sport 36 (1988) (12), str. 15-16

1988
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988